C78 peut faire référence à :
 NGC 6541, un amas globulaire dans la constellation de la couronne australe, noté C78 au Catalogue de Caldwell ;
 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres